Сезон 2008/09 стал для Манчестер Сити 114-м в истории клуба и 7-м подряд в Премьер-лиге. Осенью 2008 г.  

эмиратский шейх Мансур купил 90 % акций клуба. С этого сезона началось строительство новой команды. В подтверждение этому был приобретен рях игроков: Пабло Сабалета, Венсан Компани, Робиньо, Жо, Таль Бен-Хаим, Шон Райт-Филлипс и т. д. Однако сезон выдался для команды неудачным — 10 место в чемпионате, вылет из всех кубков, в том числе из Кубка УЕФА от Гамбурга на стади1/4 финала.а.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

101.850.000

Зима 

55.500.000

Ушли из клуба

Лето 

26.500.000

Зима 

0

Общие убытки:157.350.000

Общая прибыль:26.500.000

Разница:130.850.000

Соревнования

Премьер-лига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Англии

3-й раунд

Кубок лиги

2-й раунд

Кубок УЕФА

Квалификация

1-й раунд

2-й раунд

Первый раунд

Групповой этап

Плей-офф

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

Сезоны ФК «Манчестер Сити»
Сезоны футбольных клубов 2008/2009